Колон може бити:

 Колон (Куба), град на Куби у покрајини Матанзас
 Колон (Салвадор), град у Салвадору у департману Ла Либертад
 Колон (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Колон (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген
 Колон (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Колон (Колон, Керетаро), насеље у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Колон
 Колон (Санта Марија Сола), насеље у Мексику у савезној држави Оахака у општини Санта Марија Сола
 Колон (Франсиско И. Мадеро), насеље у Мексику у савезној држави Коавила у општини Франсиско И. Мадеро
 Колон (Фронтера), насеље у Мексику у савезној држави Коавила у општини Фронтера
 Колон (Хондурас), департман у Хондурасу
 Колон (Панама), град у Панами
 Колон (Француска), насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Јура која припада префектури Лон ле Соније
 Колон (дебело црево) () је део дебелог црева () који се наставља на слепо црево (), а прелази у задње црево ()